In eigener Sache steht für:

 Nord bei Nordwest – In eigener Sache, deutscher Fernsehfilm (2020) 
 Tatort: In eigener Sache, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2008)
Siehe auch:
 Agent in eigener Sache